

Geografia

 Socorro – comune dello Stato di San Paolo
 Socorro do Piauí – comune dello Stato del Piauí

 Socorro – comune del dipartimento di Santander

 Socorro – municipalità della provincia di Mindoro Orientale
 Socorro – municipalità della provincia di Surigao del Norte

 Socorro – città dello Stato di Goa

 Socorro – una delle Isole Revillagigedo

 Socorro – freguesia di Lisbona

 Socorro – capoluogo della contea di Socorro, Nuovo Messico
 Socorro – città della contea di El Paso, Texas

Persone
Fabián Socorro – giocatore di calcio a 5 argentino
Héctor Socorro – calciatore cubano
Juan Carlos Socorro – ex calciatore venezuelano